Die Saison 1986/87 der Wysschaja Liga war die 41. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt 30. Mal ZSKA Moskau, während Salawat Julajew Ufa in die zweite Liga abstieg.

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 22 betrug.

Anschließend spielten die zehn besten Mannschaften der Hauptrunde in der Finalrunde in Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei die Ergebnisse der Hauptrunde übernommen wurden. Die punktbeste Mannschaft der Finalrunde wurde schließlich sowjetischer Meister.

Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in der Relegation auf die sechs besten Zweitligisten. Alle Mannschaften bestritten in der Relegation insgesamt 28 Spiele. Die zwei bestplatzierten Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Wysschaja Liga, die zwei folgenden nahmen an Relegationsspielen gegen die beiden Letztplatzierten der Finalrunde teil und die anderen vier Mannschaften verblieben bzw. stiegen in die zweitklassigen Perwaja Liga ab.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegation

Auf- und Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegationsspiele 
 Awtomobilist Swerdlowsk − Traktor Tscheljabinsk 2:2, 3:2, 4:2, 4:4
 Torpedo Ust-Kamenogorsk − Sokil Kiew 4:5, 5:11, 5:13

Aufgrund der Erweiterung der Wysschaja Liga von zwölf auf vierzehn Mannschaften qualifizierten sich nachträglich alle vier Teams für die nächste Spielzeit.

Topscorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Auszeichnungen 
Spieler der Saison - Золотая Клюшка - Goldener Eishockeyschläger

All-Star Team (alle ZSKA Moskau) - Приз Золотой Шлем - Golder Helm
Jewgeni Beloscheikin − Wjatscheslaw Fetissow, Alexei Kassatonow − Wladimir Krutow − Igor Larionow − Sergei Makarow

Bester Verteidiger - Приз  “Самому результативному защитнику”
Wjatscheslaw Fetissow (ZSKA Moskau)

Bester Neuling
Michail Schtalenkow (Dynamo Moskau)

Torgefährlichste Angriffsreihe
Die torgefährlichste Angriffsreihe der Saison stellte der ZSKA Moskau. Die drei Stürmer Wladimir Krutow (26 Tore),  Igor Larionow (20) und Sergei Makarow (21) erzielten zusammen 67 Tore.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 41-й ЧЕМПИОНАТ СССР

1986
Eishockeysaison 1986/87